Ferdinand Fränzl (1770-1833) – compositore, violinista e direttore d'orchestra tedesco
 Ignaz Fränzl (1736-1811) – compositore, maestro di cappella e violinista tedesco
 Willy Fränzl (1898-1982) – ballerino austriaco

Variante "Franzl" 
 Friederich Franzl (1905-1989) –  calciatore austriaco